Tamu Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Budaishan, ö, Zhejiang, 
 Fuding Feng, berg, Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar